Prisaca se poate referi la:

 Localități din România
 
 Prisaca – localitate din județul Bacău
 Prisaca – localitate din județul Vrancea
 Prisaca Dornei – localitate din județul Suceava
 
 Prisaca – localitate din județul Olt
 
 Prisaca (Gyepüpataka) – localitate din județul Bihor
 Prisaca (Gyepesfalu) – localitate din județul Caraș-Severin
 Localități din Republica Moldova
 Prisaca – comună din raionul Cimișlia

Vezi și 
 Presaca (dezambiguizare)
 Prisăcani (dezambiguizare)
 Prisacă (sistem de fortificații)

Toponime românești